Gray é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Gray (Kansas)
Condado de Gray (Texas)

Desambiguações de topônimos